Tomasböle kan syfta på:

 Tomasböle, Pojo kommun – en by i Pojo kommun, Nyland.
 Tomasböle pappersbruk i Pojo, Nyland.
 Tomasböle, Salo kommun – en by i Karuna i Sagu kommun, Egentliga Finland, fi.: Tuomaala